{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77901) - || 2001 TQ141 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77902) - || 2001 TY141 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77903) - || 2001 TQ142 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77904) - || 2001 TV144 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77905) - || 2001 TR147 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77906) - || 2001 TU162 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77907) - || 2001 TC202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77908) - || 2001 TW203 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77909) - || 2001 TE210 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77910) - || 2001 TV235 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77911) - || 2001 TB239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77912) - || 2001 TF239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77913) - || 2001 UT22 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77914) - || 2001 UE188 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77915) - || 2001 VE36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77916) - || 2001 WL87 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77917) - || 2002 BS20 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77918) - || 2002 BP21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77919) - || 2002 CO244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77920) - || 2002 EU9 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77921) - || 2002 EA12 || 15 maart 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (77922) - || 2002 EO66 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77923) - || 2002 EL74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77924) - || 2002 ES88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77925) - || 2002 EL98 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77926) - || 2002 EJ140 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77927) - || 2002 FK6 || 21 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77928) - || 2002 GF3 || 6 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77929) - || 2002 GO7 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77930) - || 2002 GR10 || 8 april 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (77931) - || 2002 GO19 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77932) - || 2002 GC21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77933) - || 2002 GE21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77934) - || 2002 GN22 || 14 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (77935) - || 2002 GM54 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77936) - || 2002 GR63 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77937) - || 2002 GN64 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77938) - || 2002 GB83 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77939) - || 2002 GA88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77940) - || 2002 GP88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77941) - || 2002 GH89 || 10 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77942) - || 2002 GV90 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77943) - || 2002 GA94 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77944) - || 2002 GA96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77945) - || 2002 GL96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77946) - || 2002 GO100 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77947) - || 2002 GW104 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77948) - || 2002 GH116 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77949) - || 2002 GM132 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77950) - || 2002 GG134 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77951) - || 2002 GK141 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77952) - || 2002 GU141 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77953) - || 2002 GO143 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77954) - || 2002 GZ176 || 4 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77955) - || 2002 HX1 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77956) - || 2002 HR8 || 21 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77957) - || 2002 HF9 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77958) - || 2002 HR10 || 21 april 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| (77959) - || 2002 HX11 || 29 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77960) - || 2002 HB13 || 22 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77961) - || 2002 HP13 || 22 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77962) - || 2002 JA1 || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77963) - || 2002 JP1 || 4 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77964) - || 2002 JT1 || 4 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77965) - || 2002 JC2 || 1 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77966) - || 2002 JJ5 || 5 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77967) - || 2002 JK5 || 5 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77968) - || 2002 JM7 || 4 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77969) - || 2002 JX7 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77970) - || 2002 JB10 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77971) Donnolo || 2002 JA11 || 7 mei 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| (77972) - || 2002 JF11 || 2 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77973) - || 2002 JR11 || 6 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77974) - || 2002 JD13 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77975) - || 2002 JL18 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77976) - || 2002 JN19 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (77977) - || 2002 JB21 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (77978) - || 2002 JD21 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (77979) - || 2002 JU21 || 9 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77980) - || 2002 JV22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77981) - || 2002 JK24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77982) - || 2002 JF27 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77983) - || 2002 JU27 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77984) - || 2002 JO28 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77985) - || 2002 JM29 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77986) - || 2002 JX30 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77987) - || 2002 JY30 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77988) - || 2002 JR31 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77989) - || 2002 JP33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77990) - || 2002 JV33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77991) - || 2002 JH34 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77992) - || 2002 JD35 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77993) - || 2002 JE35 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77994) - || 2002 JY39 || 10 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (77995) - || 2002 JJ40 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77996) - || 2002 JW41 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77997) - || 2002 JD43 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77998) - || 2002 JB48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (77999) - || 2002 JD48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78000) - || 2002 JS48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten